Châtenois ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Châtenois (Bas-Rhin) im Département Bas-Rhin
Châtenois (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
Châtenois (Jura) im Département Jura
Châtenois (Vosges) im Département Vosges
Châtenois-les-Forges im Département Territoire de Belfort

Wahlkreis in Frankreich:
Kanton Châtenois-les-Forges

Châtenois ist außerdem der Name eines Adelsgeschlechtes, siehe Châtenois (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
Châtenoy